Greg Brown puede hacer referencia a:
 Greg Brown (1949-), cantautor folk de Iowa.
 Greg Brown (2001-), baloncestista estadounidense.